Bresnik (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Bresnik (Prokuplje), een plaats in de Servische gemeente Prokuplje